Duca ist

 die italienische Bezeichnung für Herzog (von lat. Dux)
 Duca di Candia, oberster Magistrat Kretas in der Venezianischen Zeit, siehe Venezianische Kolonien

Duca ist der Familienname folgender Personen:

 Cino Del Duca (1899–1967), italienisch-französischer Filmproduzent 
 Constantin Duca, Fürst von Molsua, Sohn des Gheorghe Duca
 Curd Duca (* 1955), österreichischer Musiker, Komponist und Produzent von elektronischer Musik
 Francesco Borgongini Duca (1884–1954), italienischer Kardinal 
 Gabriela Duca (* 1994), rumänische Tennisspielerin 
 Gheorghe Duca († 1685), Fürst von Moldau 
 Giacomo del Duca (1520–1604), italienischer Architekt 
 Ion Duca (1879–1933), rumänischer Ministerpräsident
 Marcello Del Duca (* 1950), italienischer Wasserballspieler
 Michael Gerard Duca (* 1952), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Baton Rouge
 Paolo Duca (* 1981), Schweizer Eishockeyspieler
 Paul Lo Duca (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Simone Del Duca (1912–2004), französische Unternehmerin, Ehefrau von Cino del Duca 

Siehe auch:
 Duka